Фал — снасть рухомого такелажу
 Фал, Тал () — чоловіче ім'я грецького походження
 FN FAL — бельгійська легка автоматична гвинтівка

Див. також 
 Тал (значення)